Racovitzanus är ett släkte av kräftdjur. Racovitzanus ingår i familjen Scolecitrichidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Racovitzanus